Cirier: celui qui travaille en cire et en cire à cacheter, qui fait et vend toutes sortes de cierges et de bougies. (Métier distinct du chandelier).
 Cirier: l'autre nom de l'arbre à suif
 Nicolas Cirier (1792-1869), typographe et pamphlétaire français.